Grigorjewskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Grigorjewskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar

Dörfer:
 Grigorjewskaja (Archangelsk, Krasnoborski), in der Oblast Archangelsk, Krasnoborski rajon
 Grigorjewskaja (Archangelsk, Lenski), in der Oblast Archangelsk, Lenski rajon
 Grigorjewskaja (Archangelsk, Njandomski), in der Oblast Archangelsk, Njandomski rajon
 Grigorjewskaja (Archangelsk, Werchnetojemski), in der Oblast Archangelsk, Werchnetojemski rajon
 Grigorjewskaja (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Grigorjewskaja (Kirow), in der Oblast Kirow
 Grigorjewskaja (Perm), in der Region Perm
 Grigorjewskaja (Wologda, Babajewski), in der Oblast Wologda, Babajewski rajon
 Grigorjewskaja (Wologda, Tarnogski), in der Oblast Wologda, Tarnogski rajon